Barely Legal signifie en anglais « à peine légal », se référant la plupart du temps à l’âge d’une personne au regard de la majorité sexuelle. Il peut désigner :

 National Lampoon's Barely Legal, un film de 2003 avec Erik von Detten ;
 Barely Legal (film), un film porno softcore de 2011 ;
 Barely Legal, un album du groupe The Hives sorti en 1997 ;
 Barely Legal, une chanson du groupe The Strokes présente sur l’album Is This It (2001) ;
 Barely Legal (Family Guy), un épisode de 2006 de la sitcom animée américaine Les Griffin ;
 ECW Barely Legal, un pay-per-view promu par la Extreme Championship Wrestling en avril 1997 ;
 Barely Legal (magazine), un magazine pornographique ;
 Barely Legal (Banksy), un spectacle du graffeur Banksy.

Notes et références